Filibert van Chalon (Lons-le-Saunier, 18 maart 1502 – nabij Florence, 3 augustus 1530) was prins van Oranje. Na zijn dood werd zijn neef René van Chalon de eerste Nassau die de titel prins van Oranje voerde.

Filibert was een zoon van Jan IV van Chalon-Arlay en Filiberte van Luxemburg. Hij werd na de dood van zijn vader, 3 weken nadat hij geboren was, streng opgevoed door zijn moeder. In 1517 kreeg hij een aanbod van keizer Karel V om zich onder diens hof te scharen. Eenzelfde aanbod van Frans I van Frankrijk afslaande, nam Filibert het aanbod van Karel V met beide handen aan. Onder zijn leiding, doch zonder zijn goedkeuring, vond in 1527 de sacco di Roma plaats. Hij had het commando overgenomen van Karel III van Bourbon, die gesneuveld was tijdens de beklimming van een der stadsmuren. Na drie dagen van vreselijke misstanden door de keizerlijke troepen, gaf Filibert het sein om de plundering te stoppen. Maar de ongedisciplineerde soldaten negeerden zijn bevel en zouden de pauselijke stad nog bijna een jaar lang teisteren.

In zijn testament stelde Filibert zijn neef Regney de Nassaou (René van Nassau), kind van zijn zuster Claudia van Chalon en Hendrik III van Nassau, aan als universeel erfgenaam. René van Nassau voerde na de dood van zijn oom de titel prins van Oranje en ging de naam "Chalon" gebruiken.

Vanaf 1528 was Filibert van Chalon onderkoning van Napels. Hij dirigeerde in 1529 het langdurige Beleg van Florence en sneuvelde er het volgende jaar tijdens de Oorlog van de Liga van Cognac. Op 24 oktober 1530 werd hij bijgezet in de Eglise des Cordeliers te Lons-le-Saunier.

Voorouders 

Onderkoning van Napels
Heerser van Orange
Prins van Oranje
Graaf van Chalon
Heer van Arlay
Chalon
Chalon, F